Шварев, Шварёв — русская фамилия:

 Шварёв, Александр Викторович (род. 1967) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Шварёв, Александр Ефимович (1914—2006) — лётчик-ас, Герой Российской Федерации, генерал-майор.
 Шварёв, Артём Андреевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Шварев, Николай Александрович  (1896—1960) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шварёв, Николай Александрович (архитектор) (1890—1962) — советский архитектор.